Lars Beckman kan avse:
 Lars Beckman (född 1967), riksdagsledamot
 Lars Beckman (genetiker) (1928–2005)
 Lars Bäckman (född 1945), kock
 Lars Bäckman (psykolog) (född 1955)
 Lars K. Beckman (1936–2022), justitieråd
 Lars Å. Beckman (1931–2013), justitieråd